Colonia Mică ist der Name folgender Orte:

 Colonia Mică, Ortsteil von Gelu (Timiș), Kreis Timiș, Rumänien
 Colonia Mică (Timiș), Dorf im Kreis Timiș, Rumänien